Интернациональное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Интернациональное — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Интернациональное — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Интернациональное — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Интернациональное — до 2008 года название села Жолбарыса Калшораева Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Интернациональное — село в Лейлекском районе Баткентской области.
 Интернациональное — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.
 Интернациональное — до 2004 года название села Баймундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Россия  
 Интернациональное — село в Терском районе Кабардино-Балкарии. 
 Интернациональное — село в Краснокутском районе Саратовской области.

Украина 
 Интернациональное — до 2016 года название села Долгое в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Интернациональное — до 2016 года название села Батюшки в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 
 Интернациональное сельское поселение